Wastelands – album degli Eskimo Joe del 2013
 Wastelands – singolo dei Linkin Park del 2014

Pagine correlate 
 Wasteland